

Biografia 

Attrice, regista , è anche autrice di testi per radio e televisione e sceneggiatrice cinematografica.

Finito il liceo, si iscrive alla facoltà di Lingue dell'Università di Messina, che abbandona nel 1991, subito dopo aver vinto il provino che le consente di poter frequentare la Ceis Accademia di Messina e diplomarsi al triennio di recitazione.

Nel 1994 si trasferisce a Roma. Qui partecipa ad un laboratorio finalizzato alla realizzazione teatrale dei Delitti Esemplari di Max Aub. Il gruppo è formato dalla Spadaro, Ascanio Celestini, Veronica Cruciani, artisti ancora alle prime esperienze, che rivedremo poi protagonisti della scena teatrale italiana.

Nello stesso anno vince il provino indetto dal Teatro Argentina - Stabile di Roma e l'Accademia d'Arte Drammatica di Palmi, per un progetto di specializzazione per attori con la direzione di Giorgio Albertazzi, che la porta per l'Italia e poi al Festival Internazionale del Teatro di Casablanca in Marocco, a recitare in greco e in italiano il ruolo di Ecuba nel Silenzio delle Sirene, testo dello stesso Albertazzi dedicato ai miti greci.

Nel 1995 è Iana nell'allestimento teatrale e poi televisivo della Governante di Vitaliano Brancati con la regia di Albertazzi, che la vede coprotagonista con Gabriele Ferzetti, Paola Pitagora, Paolo Calabresi e che le apre la strada a nuove e importanti interpretazioni, diretta fra gli altri da Gabriele Lavia, Peter Brook, Donato Castellaneta, Jerzy Stuhr.

È interprete nelle serie tv Il commissario Montalbano, Carabinieri, La squadra ed è una studiosa di Dante Alighieri e della Divina Commedia, che ama profondamente e ispira il suo lavoro di sceneggiatrice e regista.

La sua caratteristica voce graffiante e particolare la rendono adatta ai programmi radiofonici, inizia così alla fine degli anni novanta, una intensa collaborazione con Radio Rai, protagonista insieme ad altri attori del Teatro-Giornale e dei Radiodrammi, dedicati alle opere dei più grandi artisti della cultura italiana, come i Racconti Giovanili di Federico Fellini. Un breve viaggio nel mondo del doppiaggio, per il quale non si sente adatta, ma che la porta a lavorare con la International Recording prestando la sua voce in film italiani, come in Malèna di Giuseppe Tornatore e stranieri.

Fra i suoi testi più famosi per il teatro ci sono Un diamante nella fronte che scrive e dirige nel 2010, titolo preso a prestito dal film Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, viaggio drammaturgico sul tema della guerra e della Shoah e Lussuria, studio e drammatizzazione del V Canto Inferno dell'opera dantesca. Nel 2014 firma la regia, insieme ad Emilio Russo di Il tramonto sulla pianura, portato in scena con la "Compagnia Stabile Grey Pound +60" formata da interpreti non professionisti over60 e fondata proprio in occasione del debutto dello spettacolo andato in scena al Tieffe Teatro Menotti di Milano.

Note

Collegamenti esterni